Il toponimo Gela può riferirsi:

alla città di Gela;
al fiume Gela;
al Gela Calcio.

Una delle lingue oceaniche parlata nelle Isole Salomone (salomonico sud-orientale).